Macau sau Macao se poate referi la:

 Macao (sau Macau), regiune din Republica Populară Chineză
 Macau, Brazilia, oraș în Brazilia
 Macau, Gironde, o comună din Franța
 Macau Tower, turn situat in regiunea Macau
 Macao, joc de cărți

Filme
Macao (film), din 1952

Cărți
Macao (roman)

Altele
Macau Esporte Clube, un club de fotbal brazilian

Vezi și 
 Macău, Cluj, jocalitate din județul Cluj
 Macaw (dezambiguizare)